Dyskwalifikująca (dyskw.) – najniższa ocena przyznawana podczas Wystaw Psów Rasowych. Ocenę dyskwalifikującą otrzymują psy, które nie odpowiadają wzorcowi rasy, ich zachowanie odbiega od wzorca (także gdy pies jest agresywny), wykazują poważne wady (np. brak jądra u psa, braki w uzębieniu, zły zgryz czy wady w szacie i umaszczeniu). Ocena dyskwalifikująca powinna być przyznawana również za wady zagrażające zdrowiu. Zdyskwalifikowane zostaną również psy mające tzw. dyskwalifikującą wadę zapisaną we wzorcu. 

Wystawy psów